Theoderik är namnet på flera kungar samt en motpåve:
 Theoderik I, visigotisk kung 419–451
 Theoderik II, visigotisk kung 453–466
 Theoderik Strabo, östromersk fältherre av ostrogotisk härstamning (död 481)
 Theoderik den store, ostrogotisk kung 455–526
 Theoderik I, frankisk kung 511–534
 Theoderik II, frankisk kung 596–612
 Theoderik III, frankisk kung 675–691
 Theoderic, motpåve 1100–1101